Аллахабадский университет (, ) — государственный университет в г. Аллахабад, Уттар-Прадеш, Индия. Создан в 1887 году на базе Мьюровского центрального колледжа, основанного в 1873 году Вильямом Мьюром. Одно время Аллахабадский университет называли «Оксфордом Востока».

Литература 
 The Muir Central College, Allahabad: its origin, foundation, and completion, by W. H. Wright, Published in 1985, Govt. Press, North-Western Provinces and Oudh (Allahabad).
 Materials and Motifs of the Philosophical Traditions of Allahabad University, by Sangam Lal Pandey. Published by Ram Nath Kaul Library of Philosophy, University of Allahabad, 1981.
 Hundred years of Allahabad University, by Moti Lal Bhargava. Published by Ashish Pub. House, 1987. ISBN 81-7024-162-6.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Институт профессиональных исследований
